Peleg bezeichnet:

 Peleg, ein im Alten Testament namentlich erwähnter Mann
 Peleg (Name), männlicher Vorname und Familienname

Sonstiges:
 Peleg Peak, Berg im Grahamland, Antarktika